Osowiec peut désigner :

Toponymie

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Osowiec, ancien nom d'un village du powiat de Słupca (aujourd'hui Osówiec)
 Osowiec, village du powiat de Złotów

dans la voïvodie de Podlachie
 Osowiec, village du powiat de Łomża
 Osowiec ou Osowiec-Twierdza, village du powiat de Mońki, où se trouve l'ancienne forteresse russe d'Osovitse (en polonais : Osowiec)
 Osowiec, village du powiat de Zambrów

dans la voïvodie de Lubusz
 Osowiec, village 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Osowiec, village 

dans la voïvodie de Łódź
 Osowiec, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Osowiec, village 

dans la voïvodie de Poméranie
 Osowiec, village